Johann von Blankenfelde ist der Name folgender Personen:
* Johann II. von Blankenfelde († 1527), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Riga
 Johann III. von Blankenfelde (1507–1579), deutscher Politiker, Bürgermeister von Berlin

Siehe auch:
 Johannes von Blankenfelde